William Smith O’Brien
 William O’Brien, 2. hrabia Inchiquin
 William O’Brien, 3. hrabia Inchiquin
 William O’Brien, 4. hrabia Inchiquin